Forges ist der Name mehrerer Gemeinden Frankreich:

 Forges (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Forges (Orne) im Département Orne
 Forges (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
 Forgès im Département Corrèze
 Forges-la-Forêt im Département Ille-et-Vilaine
 Forges-les-Bains im Département Essonne
 Forges-les-Eaux im Département Seine-Maritime
 Forges-sur-Meuse im Département Meuse

außerdem:
 Forges (Belgien), Ortsteil der belgischen Stadt Chimay in der wallonischen Provinz Hennegau
 Forges (Maine-et-Loire), ehemalige französische Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Forges (Bradascou), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Bradascou

Forges ist der Familienname folgender Personen:
 Alison Des Forges (1942–2009), US-amerikanische Historikerin
 Françoise Forges (* 1948l), französische Wirtschaftswissenschaftlerin

Siehe auch:
 Forges Davanzati
 Les Forges
 Des Forges
 Desforges
 Deforges
 Forge